Брудзо́ло, или Бруцоло (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1336 человек (2008), плотность населения составляет 111 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 10050. Телефонный код — 011.

Покровителями коммуны почитается святые апостол Иоанн Богослов и Иоанн Креститель, празднование 27 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bruzolo.to.it/

Ссылки 

 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/